Le terme drachme () désigne plusieurs monnaies grecques et plusieurs unités de masse ou de volume.

Monnaie 
La drachme est une unité monétaire grecque :
 la drachme de la Grèce antique, largement utilisée dans le bassin méditerranéen ;
 la drachme de la Grèce moderne (symbole GRD), avant la circulation de l'euro en 2002.

Le drahm, mot moyen-perse dérivé du grec ancien, fut l'unité monétaire de l'Empire sassanide (224-651).

Le mot arabe  est issu de drachme. C'était le nom d'une monnaie frappée dans l'Al-Andalus et d'autres territoires arabisés, et c'est encore aujourd'hui le nom de la monnaie des Émirats arabes unis et de celle du Maroc.

Unité de masse 
La  est une unité de masse employée :
 aux États-Unis (drachme troy) ;
 dans la Grèce antique ;
 dans la Rome antique ;
 au Royaume-Uni (drachme avoirdupois).

Unité de volume 
La  est une unité de volume employée :
 aux États-Unis (drachme américaine) ;
 au Royaume-Uni (drachme impériale).